Гранха ел Суспиро има више значења:

 Гранха ел Суспиро (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ел Суспиро, Фелипе Чагоја (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику